Theodor Wirz ist der Name folgender Personen:

* Theodor Wirz (Politiker) (1842–1901), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative)
 Theodor Wirz (Dramatiker) (1883–1939), Schweizer Jurist und Dramatiker